Sint bedeutet Sankt auf Niederländisch. Entspricht Zint im rheinischen Regiolekt.

Sint ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Sint (* 1974), österreichischer Politiker (FRITZ)

Sint steht für:
 Sint, Originaltitel des Filmes Saint von Dick Maas (2010)